BNU peut faire référence à :
 Bibliothèque nationale et universitaire ; 
 .